RHP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ramechap (Nepal)
 rhp – codice ISO 639-3 della lingua yahang